Райзман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Райзман, Гарретт Эрин (род. 1968) — американский астронавт.
 Райзман, Морис (1905—1974) — французский шахматист, шестикратный чемпион Франции.
 Райзман, Софья Евгеньевна (род. 1990) — российская актриса.
 Райзман, Юлий Яковлевич (1903—1994) — советский кинорежиссёр, сценарист и педагог.

См. также 
 Райсман
 Ройзман